Амбурго има више значења:

 Амбурго (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Амбурго (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амбурго (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амбурго (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику